Amé, Amè et Ame sont des noms propres qui peuvent faire référence à :

Prénom 
Amé est un prénom ancien du Moyen Âge, popularisé par deux saints du  du même nom (voir ci-dessous le chapitre Saints chrétiens). Fréquent comme prénom de 1600 à 1680, notamment dans les Vosges sous l'influence du saint Amé de Remiremont, ainsi qu'en Savoie et en Suisse sous l'influence du saint Amé de Sion, Amé tombe en désuétude au  dans les Vosges et au  en Suisse. Mais il devient un patronyme, qui persiste encore aujourd'hui, en particulier dans l'est de la France.

Étymologie du prénom 
Amé est la forme francisée médiévale du prénom latin médiéval Amat, dérivé de amatus, participe passé du verbe amo qui signifie « aimer ». Ce prénom ancien existait également sous la forme francisée Amet. Les prénoms Amat, Amé et Amet, signifient donc « aimé ». Désormais tombés en désuétude, la forme subsistante de ces prénoms est aujourd'hui Aimé en français, Amado en espagnol et en portugais, et Amato en italien.

Saints chrétiens 
 Amé de Remiremont ou saint Aimé, ou saint Amat, ou Saint Amet (vers 560, vers 627), originaire de Grenoble, un moine et ermite de l'abbaye d'Agaune en Suisse, puis fondateur de l'abbaye de Remiremont dans les Vosges

 Amé de Sion ou saint Aimé, ou saint Amat (-690), un moine et ermite de l'abbaye d'Agaune en Suisse, évêque de Sion, puis exilé dans le nord de la France par Thierry III. Ses reliques se trouvent à Douai, dont il est le saint patron. 

 voir aussi la page d'homonymie  recensant des toponymes, un patronyme et divers autres sujets

Personnalités de la noblesse et notables portant le prénom Amé 
 Amé de Léon, une noble du (), fille d'Hervé IV de Léon (Bretagne), elle fut le dernier membre de la lignée des vicomtes de Léon

 Amé Ier de Sarrebruck-Commercy, né Amé de Commercy, (1370-1414), gouverneur de Champagne et Brie, seigneur de "Château-Haut", Commandant supérieur du Luxembourg, Gouverneur de Champagne et Brie, Gouverneur du duché de Bar, Chambellan du roi, Gardien de Toul, un dignitaire du Moyen Âge de la seigneurie de Commercy, opposé à la Lorraine et au Saint-Empire romain germanique

 Amé II de Sarrebruck-Commercy, né Amé de Commercy, (1435-1476), seigneur de Commercy-Château-Haut, Comte de Braine, un dignitaire du Moyen Âge de la seigneurie de Commercy, petit-fils de Amé II de Sarrebruck-Commercy

 Amé III de Sarrebruck-Commercy, né Amé de Commercy (1495-1525), seigneur de Commercy-Château-Haut, de Montmirail et de La Ferté Gaucher, Comte de Braine, Capitaine et fourrier des ordonnances du Roi, Gouverneur de l'Île-de-France, un dignitaire du Moyen Âge de la seigneurie de Commercy, petit-fils de Amé II de Sarrebruck-Commercy et arrière-arrière petit-fils de Amé I de Sarrebruck-Commercy

 Amé Lévrier, (-1524), un notaire, secrétaire ducal, procureur fiscal et syndic de Genève

 Jean-Amé de Bouvens (?-1603), Chevalier Seigneur de Saint Julien, de Ciriés et de Châtillon-de-Michaille, Comte de Saint Pierre au Marquisat de Saluces, Gouverneur de la Citadelle de Bourg, un noble de Savoie au

Autres personnalités portant le prénom Amé 
 Amé Bourdon (1636 ou 1638-1706), un physicien français et un anatomiste de Cambrai
 Gabriel Léopold Charles Amé Bexon (1748-1784), né à Remiremont, connu sous le nom de l'Abbé Bexon, un naturaliste français, collaborateur de Buffon,
 Alexandre Charles Nicolas Amé de Saint-Didier (1778-1850), un haut fonctionnaire et homme politique français du , préfet de l'Aube et de Seine-et-Marne
 Amé Tilloy-Casteleyn (?-1865), un industriel de Lille à l'origine de la Compagnie des mines de Lens, qui a donné son nom à la Fosse n° 3 - 3 bis des mines de Lens également appelée Saint-Amé
 Bernard Amé Léonard du Bus de Gisignies (1808-1874), un paléontologue, ornithologue et homme politique belge
 Amé Gorret (1836-1861), un abbé anticonformiste et alpiniste de la Vallée d'Aoste en Italie, qui a fait partie du groupe qui a accompli la première ascension du Cervin côté italien
 Amé François Joseph Leplus (1770-1831), architecte de la ville de Lille
 Amé Pictet (1857-1937), un chimiste suisse, spécialiste des alcaloïdes
 Amé-Henry Résal ou Aimé Henry Résal ou Henry Résal (1828-1896), né à Plombières-les-Bains dans les Vosges, un ingénieur français
 Amé Demeuldre (1848-1931), un historien belge, président fondateur du Cercle Archéologique du canton de Soignies

Personnalités portant le patronyme Amè 
 , (1892-1983), un général et agent secret italien

Personnages de fiction 
 Amé, un personnage de romans pour la jeunesse, écrits par Sylvie Massicotte, écrivain québécoise :
 2009 : Amé et les bons bonbons, Collection « Première lecture », Éditions La courte échelle.
 2009 : Amé, le bonbon qui ne fond jamais, Collection « Première lecture », Éditions La courte échelle.
 2010 : Amé, le bonbon de Naoki, Collection « Première lecture », Éditions La courte échelle.
 2010 : Amé, un bonbon sur le cœur, Collection « Première lecture », Éditions La courte échelle.
 Ame est un des personnages du film d'animation Les Enfants loups, Ame et Yuki, réalisé par Mamoru Hosoda et produit par le Studio Chizu, sorti  en 2012.

Architecture 
 Le Château de Bois-Sire-Amé, un château médiéval français en ruine, situé sur la commune de Vorly, dans le département du Cher, en Berry

Divers 
 amé, mot espagnol, conjugaison du verbe amar (« aimer ») à la première personne du passé simple : « j'aimai ». L'accent tonique est sur la deuxième syllabe.

Voir aussi 
 
 Saint-Amé (ville)
 Amet
 Aimé
 Amado

Références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Prénom masculin